

Geografia 
 Francia
 Artigue – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Albert-Émile Artigue – pittore, illustratore e incisore francese
 Georges Artigue – calciatore svizzero
 Michèle Artigue – matematica francese